Бакалец — фамилия, известные носители:

 Бакалец, Андрей Васильевич (род. 1972) — российский футболист.
 Бакалец-Акоста, Юрий Александрович — российский бейсболист.